ONIX (software)
 Onix (Pokémon)

Zie ook
 Onyx (doorverwijspagina)